

Външни препратки 
 Списък с населените места в Катар

 
Катар